Сердце Бонивура:

 Сердце Бонивура — роман Дмитрия Нагишкина.
 Сердце Бонивура — фильм по роману Дмитрия Нагишкина.